Роман Григорьевич Шнейдерман (; 24 февраля 1947, Украинская ССР, СССР — 3 марта 2010, Днепропетровск, Украина) — советский футболист, советский и украинский функционер и тренер. Мастер спорта СССР.

Рекордсмен днепропетровского «Днепра» по количеству матчей в национальных чемпионатах СССР (360).

Биография 
Родился 24 февраля 1947 года в Украинской ССР.

Начал заниматься футболом в 12-летнем возрасте в группе подготовки днепропетровского «Металлурга», который в 1962 году изменил название на «Днепр». Уже в 1965 году тренеры группы подготовки рекомендовали 18-летнего полузащитника в основной состав днепропетровской команды. Дебютировал в чемпионате СССР 2 августа 1966 года в игре против воронежского «Труда» (победа 2:1).

В 1973 году был избран капитаном команды. Вместе с днепропетровским клубом в 1971 году получил право выступать в высшей лиге, дважды выходил с командой в полуфинал Кубка СССР (1973, 1976). Завершил игровую карьеру в 1977 году, после чего вошёл в тренерский штаб «Днепра». На протяжении 12 сезонов сыграл за команду в 360 играх чемпионата, забил 24 гола.

Впоследствии работал футбольным арбитром, позже возглавил Федерацию футбола Днепропетровска, предназначался делегатом ФФУ на матче чемпионата Украины. Работал старшим тренером в днепропетровском УФК, одним из самых известных воспитанников которого был полузащитник «Днепра», киевского «Динамо» и сборной Украины Руслан Ротань.

Скончался 3 марта 2010 года на 64-м году жизни в Днепропетровске. Похоронен на Запорожском кладбище.

Достижения

Командные 
 «Днепр»
 Победитель Первой Лиги СССР: 1971

Личные 
 Рекордсмен ФК «Днепр» (Днепропетровск) по количеству сыгранных матчей в чемпионате СССР: 360 матчей.
 Мастер спорта СССР

Примечания

Ссылки 
 Умер Роман Шнейдерман
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные судьи СССР
Похороненные на Запорожском кладбище